Василий Гриша́ев:
 Гришаев, Василий Васильевич (1935—2014) — российский и советский историк, государственный деятель.
 Гришаев, Василий Фёдорович (1926—2007) — советский, российский писатель, краевед.